Фыонг Тхань может означать:

 Фыонг Тхань (актриса) (, полное имя Фыонг Тхи Тхань (Phương Thị Thanh); 1956–2009) — вьетнамская актриса, Народная артистка Вьетнама. 
 Фыонг Тхань (, полное имя Буй Тхи Фыонг Тхань; род. 1973) — популярная вьетнамская певица и киноактриса.